Takami est un patronyme japonais porté notamment par :

 Kōshun Takami (1969-), écrivain japonais ;
 Jun Takami (1907-1965), poète et romancier japonais ;
 Mitsuaki Takami (1946-), prélat sulpicien japonais ;
 Taichi Takami (1993-), joueur professionnel de shogi japonais.

Patronyme japonais